

Административные единицы 
 Циншань (Баотоу) — район городского округа Баотоу автономного района Внутренняя Монголия (КНР)
 Циншань (Ухань) — район городского округа Ухань провинции Хубэй (КНР)